Pierre Izard peut désigner :

 Pierre Izard (1906-1998), photographe suisse ;
 Pierre Izard (1935-), homme politique français ;
 Pierre Izard, ingénieur français, dirigeant de la SNCF.